Стефан Шормаз (Суботица, 10. августа 1999) српски је фудбалер који тренутно наступа за Бечеј.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Суботице
Српски фудбалери
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Бачке 1901
Фудбалери Бечеја
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу